Robert Paul puede hacer referencia a:
Robert Paul (1910-1998), atleta francés
Robert Paul (1937-), patinador artístico sobre hielo canadiense